The Silent Hill Experience — UMD, который был выпущен для платформы PlayStation Portable. На диске содержится коллекция комиксов, музыка из игр серии, музыкальные видео и различные трейлеры, и видео к играм.

Список композиций 
Всего на диске присутствует 20 композиций:
 01.  Из Silent Hill 1: Silent Hill
 02.  Из Silent Hill 1: Tears of…
 03.  Из Silent Hill 2: Theme of Laura
 04.  Из Silent Hill 2: Null Moon
 05.  Из Silent Hill 2: Love Psalm
 06.  Из Silent Hill 2: True
 07.  Из Silent Hill 2: Promise
 08.  Из Silent Hill 2: Fermata in Mystic Air
 09.  Из Silent Hill 2: Laura Plays the Piano
 10.  Из Silent Hill 2: Overdose Delusion
 11.  Из Silent Hill 3: You're Not Here
 12.  Из Silent Hill 3: Letter — From Lost Days
 13.  Из Silent Hill 3: Dance with Night Wind
 14.  Из Silent Hill 3: Breeze -In Monochrome Night-
 15.  Из Silent Hill 3: Maternal Heart
 16.  Из Silent Hill 3: Never Forgive Me, Never Forget Me
 17.  Из Silent Hill 4: Cradle of Forest
 18.  Из Silent Hill 4: Wounded Warsong
 19.  Из Silent Hill 4: Room of Angel
 20.  Из Silent Hill 4: Nightmarish Waltz

Комиксы 
На диске присутствуют такие комиксы, как Silent Hill: The Hunger и адаптация пятисерийного Silent Hill: Dying Inside. Каждый комикс анимирован и к нему добавлена музыка из игр.

Рецензии 
 
 
 
 
 
 
 

Silent Hill